Нгуен Ван Хьеу (21 июля 1938, Ханой, Вьетнам — 23 января 2022) — вьетнамский физик, долгое время работавший в СССР (в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне), специалист в области квантовой теории поля и теоретической физики элементарных частиц, иностранный член РАН (1982), лауреат Ленинской премии в области науки и техники 1986 года.

Биография 
Нгуен Ван Хьеу родился в Ханое 21 июля 1938 года. Он был старшим сыном из десяти детей в семье.

В 1954 году Нгуен Ван Хьеу поступил на физический факультет Ханойского педагогического университета, который окончил в 1956 году, после чего продолжил свою работу в том же университете.

В 1960 году Нгуен Ван Хьеу приехал в СССР и начал работать в Лаборатории теоретической физики Объединённого института ядерных исследований в Дубне. В 1964 году он защитил докторскую диссертацию, в 1966—1969 годах был руководителем группы в Лаборатории теоретической физики. В 1968 году он стал профессором Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В 1970 году Нгуен Ван Хьеу возвратился во Вьетнам и начал свою работу в качестве директора Института физики, а также заместителя председателя Национального центра научных исследований. В 1975—2006 годах он занимал ряд руководящих позиций в научных и образовательных учреждениях и организациях: был президентом Национального центра научных исследований Республики Вьетнам, директором Академии по изучению материалов, директором Ханойского технологического института, а также директором Академии наук и технологий Вьетнама. Начиная с 2005 года он является руководителем Азиатско-Тихоокеанского центра теоретической физики.

Параллельно с этим Нгуен Ван Хьеу продолжает своё сотрудничество с Объединённым институтом ядерных исследований. В 1982 году он был назначен начальником сектора Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. В сентябре 1982 года он был избран иностранным членом АН СССР (с 1991 года — иностранный член РАН).
В течение долгих лет он является полномочным представителем правительства Социалистической Республики Вьетнам в ОИЯИ и членом Учёного совета ОИЯИ.

Нгуен Ван Хьеу скончался 23 января 2022 года.

Научные результаты 
Основные работы Нгуена Ван Хьеу связаны с квантовой теорией поля и теорией многочастичных систем. Он исследовал асимптотические соотношения между амплитудами рассеяния в релятивистской локальной квантовой теории поля. Часть работ посвящена структуре векторного тока в слабом взаимодействии, теории унитарной симметрии элементарных частиц и дисперсионным соотношениям. У него также есть работы по теории сверхпроводимости и спариванию электронов в сверхпроводниках.

В 1986 году за цикл работ «Инклюзивные процессы в сильных взаимодействиях элементарных частиц высоких энергий и открытие масштабной инвариантности в этих процессах» Нгуен Ван Хьеу был удостоен Ленинской премии в области науки и техники (вместе с Сергеем Денисовым, Мирианом Мествиришвили и Юрием Прокошкиным).

Государственные награды 
 Орден Независимости I степени (10 июля 2009 года).
 Орден Дружбы (10 апреля 1996 года, Россия) — за плодотворную деятельность в развитии международного сотрудничества в области ядерных исследований.

Некоторые публикации 
 А. А. Логунов, Нгуен Ван Хьеу, И. Т. Тодоров. Асимптотические соотношения между амплитудами рассеяния в локальной теории поля. УФН, 1966, т. 88, вып. 1, с. 51—91.
 Нгуен Ван Хьеу. Лекции по теории унитарной симметрии элементарных частиц. Москва, Атомиздат, 1967, 343 c.
 Нгуен Ван Хьеу. Основы метода вторичного квантования. Москва, Энергоатомиздат, 1984, 206 c.

Примечания

Ссылки 
 
 Нгуен Ван Хьеу, www.mathnet.ru
 Очерк об ЛТФ из юбилейного сборника «Дубна — остров стабильности», ОИЯИ, jinr.ru
 

Физики Вьетнама
Физики-теоретики
Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики XXI века
Доктора физико-математических наук
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Депутаты Национального собрания Вьетнама
Члены Коммунистической партии Вьетнама